Das Internazionali BNL d’Italia 2008 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Rom. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 12. bis 18. Mai 2008 statt.

Im Einzel gewann Jelena Janković gegen Alizé Cornet mit 6:2 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Chan Yung-jan / Chuang Chia-jung mit 7:65 und 6:3 gegen Iveta Benešová / Janette Husárová.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Sportveranstaltung in Rom
Tennisturnier in Rom